Зулейха Гасанова:
 Гасанова, Зулейха Аскерали кызы (1927—2011) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда (1949), мать-героиня.
 Гасанова, Зулейха Магеррам кызы (1923—1982) — советский азербайджанский государственный деятель, Министр бытового обслуживания населения Азербайджанской ССР (1974—1982).